Индепенденсија има више значења:

 Индепенденсија
 Индепенденсија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Индепенденсија (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Индепенденсија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Индепенденсија (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Индепенденсија (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Индепенденсија (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Индепенденсија (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Индепенденсија (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Индепенденсија (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Индепенденсија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Индепенденсија (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Индепенденсија (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Индепенденсија (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Индепенденсија, Ел Ескудо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Индепенденсија, Кологачи (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Индепенденсија (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Индепенденсија (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Индепенденсија (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Индепенденсија (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Индепенденсија (Сан Естебан Ататлахука), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Индепенденсија (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Индепенденсија (Сан Мартин Уамелулпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Индепенденсија (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Индепенденсија (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Индепенденсија (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Индепенденсија (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Индепенденсија (Текоматлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Индепенденсија (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Индепенденсија, Сиутено (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Индепенденсија, Патол (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Индепенденсија, Кампо 104 (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Индепенденсија (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Индепенденсија (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Индепенденсија (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Индепенденсија (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Индепенденсија (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Индепенденсија, Орниза Виљануева (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Индепенденсија (Хименез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Индепенденсија (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Индепенденсија (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Индепенденсија (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Индепенденсија (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Индепенденсија, Серо Верде (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Индепенденсија, Ла Периодиста (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Индепенденсија (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Индепенденсија (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Индепенденсија, Ла Индија (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Индепенденсија (Акил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику